Magnésie peut avoir différentes significations suivant les domaines :

Lieux 
 Nome de Magnésie, « département » de Grèce, en Thessalie
 Magnésie du Méandre, colonie thessalienne d'Ionie
 Magnésie du Sipyle, cité grecque de Lydie près de laquelle s'est déroulée en 190 av. J.-C. la bataille du même nom entre armées romaines et séleucides.
 Magnésie antique, région de la Grèce antique.

Chimie 
 La magnésie est simplement l'oxyde de magnésium dans l'ancienne nomenclature chimique et minéralogique. En minéralogie, la dénomination périclase s'est imposée à partir du . Le terme magnésie devrait en principe être réservé à l'oxyde de magnésium, matière agressive et fortement basique, même si certains milieux sportifs utilisent sans confusion possible ce terme pour le carbonate de magnésium en poudre blanche, desséchante, agrippante.
 Magnésie blanche correspond au carbonate de magnésium appelée de manière abusive « magnésie » par les sportifs comme les gymnastes, les grimpeurs et les pratiquants du CrossFit.
 Magnésie calcinée correspond à l'oxyde de magnésium. Il s'agit d'une expression technique.
 Lait de magnésie est le nom trivial de la suspension aqueuse d'hydroxyde de magnésium, utilisée en thérapeutique comme antiacide et comme laxatif.

Minéralogie 
 Synonyme de périclase. Autrefois appelé magnésie car utilisé à l'origine dans la région de Magnésie dans l'ancienne Ionie. Mais les pierres de cette région contenaient aussi bien de l'oxyde de magnésium, du carbonate de magnésium hydraté que de l'oxyde de fer (tel la magnétite).